Barry Gibb membre dels Bee Gees.
 Robin Gibb, membre dels Bee Gees.
 Maurice Gibb, membre dels Bee Gees.
 Andy Gibb, cantant i compositor de música Pop, germà dels components dels Bee Gees.